Targovisjte är en region (oblast) med 112 474 invånare (2017), belägen i östra Bulgarien. Den administrativa huvudorten är Targovisjte.

Administrativ indelning 
Oblastet är indelat i 5 kommuner: Antonovo, Omurtag, Opaka,  Popovo och Trgovisjte

Referenser

Externa länkar 

Bulgariens oblast